São Romão de Antioquia ou São Romão de Cesareia, um diácono e mártir cristão.

Brasil 
 São Romão (Minas Gerais), município do estado de Minas Gerais.
 São Romão (Coxim), distrito do município de Coxim.

Portugal 
 São Romão (Armamar), freguesia no distrito de Viseu.
 São Romão (Seia), freguesia no distrito da Guarda.
 São Romão de Aregos, freguesia no concelho de Resende, distrito de Viseu.
 São Romão de Arões, freguesia no concelho de Fafe, distrito de Braga.
 São Romão do Coronado, freguesia no concelho da Trofa, distrito do Porto.
 São Romão do Corgo, nome também utilizado para freguesia do Corgo, no distrito de Braga.
 São Romão de Neiva, freguesia no concelho e distrito de Viana do Castelo.
 São Romão do Sado, aldeia do Torrão e antiga freguesia no concelho de Álcacer do Sal, distrito de Setúbal.
 Vilarinho de São Romão, freguesia no concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real.
ou ainda:
 São Romão, antiga freguesia na origem da freguesia de Ciladas (Vila Viçosa), no distrito de Évora;
 São Romão de Dadim, antiga freguesia na origem da freguesia de Nogueiró, no concelho e distrito de Braga.
 São Romão de Cabeça, nome também utilizado para freguesia de Cabeça (Seia), no distrito da Guarda.